Тайлер Слоун (; 15 марта 1981, Калгари, Альберта) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник, крайний нападающий.

В Драфте НХЛ не участвовал. С 2008 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера 
В начале карьеры, Слоун выступал за команду «Calgary Royals», из лиги  и за команду Камлупс Блэйзерс, Западной хоккейной лиги (en. Western Hockey League), где играл с будущим партнером по «Вашингтону» — Шоном Моррисонном. Не являясь драфтованным игроком, Тайлер в конце сезона 2001—2002, подписал двухсторонний контракт с Коламбус Блю Джекетс, и с его фарм-клубом Сиракьюз Кранч из АХЛ. Слоун провел следующие семь сезонов, балансирую в низших лигах, играя за Дейтон Бомберс и Лас-Вегас Рэнглерс из ECHL (en.East Coast Hockey League), а также за команды АХЛ — Манитоба Мус и Херши Бэрс. В 2006, Слоан и Херши Бэрс выиграли Кубок Колдера.

В начале сезона 2008-2009, Слоун был вызван из фарм-клуба в главную команду — «Кэпиталс». 21 октября 2008 года Тайлер дебютировал в НХЛ в матче против Калгари Флеймс. В начале матча отметился мощным силовым приемом против Дэймонда Лэнгкоу, уложив того на лёд и заработав для своей команды, в результате возникшей после приёма стычки, 9 минут игры в большинстве  (видео).

25 октября 2008 года, Слоун забил свой первый гол в НХЛ, поразив ворота Марти Турко, в матче против Даллас Старс. После возвращения в состав основных защитников, «Кэпиталс» 11 января 2009 года, вернули Слоуна в фарм-клуб — Херши Бэрс. 3 мая 2009 года, Слоун был вновь вызван в главную команду, во время серии плей-офф между Вашингтон Кэпиталс и Питтсбург Пингвинз наряду с Карлом Алзнером. Отметился результативной передачей, во второй игре серии.

В 2009 году, во второй раз в карьере выиграл Кубок Колдера. 7 января 2010 года подписал новый двухлетний контракт с «Вашингтоном».

Позиция на льду 
Тайлер Слоун по амплуа — защитник, но в случае необходимости может сыграть и крайнего нападающего.

Клубная статистика

Достижения

Командные

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Internet hockey database
 Статистика игрока на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»